Rapsusklei & Hazhe, grupo zaragozano, integrado por Rapsusklei (MC) y Hazhe como DJ y productor. Rapsusklei, muy ligado al movimiento del hip hop underground de Zaragoza junto con Hazhe, que produce a múltiples grupos de Zaragoza: Cloaka Company, Fuck tha posse,..., impulsan la creación de varios colectivos musicales: La Toska y La Clika, como complementos para los directos.

Biografía 
En 1998, Rapsusklei empieza a contactar con Hazhe para pequeños proyectos que concluyen años más tarde con su primer LP como grupo: La historia más real de vuestras vidas (2002).

Un año después 2003 sacan un pseudo-LP: Elipsis para dar salida a los cientos de letras de las que disponía Sarkete junto a viejas producciones de Hazhe. En este periodo crearon el colectivo musical La Toska, como acompañamiento para los conciertos de la gira de La historia más real de vuestras vidas.

En mitad de la gira 2003, Rapsusklei grabó una maqueta en solitario: Poesía Basika aparte de unas cuantas más y junto a Hazhe empiezan a grabar su segundo LP como grupo: "Hijos de puta para todo" (2004).

Poco después de grabar el LP en 2005 vuelve a comenzar la gira de presentación, pero debido a la indisponibilidad de los miembros de La Toska, crean un nuevo colectivo musical para acompañarlos por la totalidad de España: La Clika.

Dos años después (2006) de su última referencia musical ("Hijos de puta para todo", 2004), Rapsusklei edita tres nuevas maquetas (grabadas en 2005): "Frees Junos", "Restos y Rarezas 3" y "Decimoctavo", mientras que Hazhe edita su segunda maqueta como MC: Petróleo (2006) y produce el maxi "Hablando con Dios/Superestrella" junto a Gran Purismo.

En diciembre de 2007 Rapsusklei y Hazhe se diluyen como grupo. Tanto Hazhe como Rapsusklei siguen sus proyectos por separado. Hazhe se centra en discos de gente como Oskar A Secas, Sharif, Gran Purismo, Presión, y una mixtape internacional. Mientras que Rapsusklei empieza una gira con la mítica banda de reggae Jah´sta y prepara su LP en solitario titulado Pandemia.

Discografía 
 La historia más real de vuestras vidas (LP) (LAM Records, 2002)
 Elipsis (LP) (LAM Records, 2003)
 Hijos de puta para todo (LP) (LAM Records, 2004)

Colaboraciones 
 VV.AA. "Zaragoza Realidad" (2004)
 Carpe DM "Íntimo" (2004)
 VV.AA. "Cuando La Calle Suena" (2004)

Véase también 
 Hip hop español
 Rapsusklei
 Hazhe
 La Toska
 La Clika

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000